Szerdahely steht für:
 Serdahel, eine Bewegung und „Dynastie“ („Hof“, hoyf, court) von chassidistischen Juden

Szerdahely ist der (historische) ungarische Name von folgenden Städten und Gemeinden:
 Ungarn
 Kaposszerdahely, Komitat Somogy
 Kőszegszerdahely, Komitat Vas
 Magyarszerdahely, Komitat Zala
 Tótszerdahely, Komitat Zala
 Kroatien
 Mursko Središće (Muraszerdahely)
 Rumänien
 Miercurea Ciuc (Csíkszereda)
 Miercurea Sibiului (Szerdahely)
 Slowakei
 Dolná Streda (Alsószerdahely, bis 1907: Vágszerdahely)
 Dunajská Streda (Dunaszerdahely)
 Horná Streda (Felsőszerdahely, bis 1907: Vágszerdahely)
 Nitrianska Streda (Nyitraszerdahely)
 Streda nad Bodrogom (Bodrogszerdahely)
 Stredská Nová Ves (Szerdahely-Újfalu)
 Slowenien
 Središče (Kisszerdahely)

Szerdahely ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Szerdahely (1782–1846), preußischer Generalmajor